Валерий Петрович Урбан (15 ноября 1918, Вологда — 7 августа 2001, Санкт-Петербург) — советский и российский инфекционист и эпизоотолог, доктор ветеринарных наук. Академик ВАСХНИЛ (1978).

Биография 
Родился 15 ноября 1918 года в Вологде.

В 1934 году поступил в Кировский зооветеринарный институт, который окончил в 1939 году.

В 1939 году, сразу же после окончания данного института, он был призван в армию. В 1941 году после окончания службы в армии, его пытались демобилизовать и отправить домой, но начавшаяся Великая Отечественная война отложила демобилизацию учёного вплоть до 1946 года. На фронте начальник ветеринарной службы артиллерийского полка, капитан ветеринарной службы. В 1945 году был удостоен ордена Красной Звезды, также спустя 50 лет награждён орденом Отечественной войны I степени.

После демобилизации стал главным врачом совхоза в Ростовской области. С 1946 по 1950 годы руководил Выборгской межрайонной ветеринарной лабораторией Ленинградской области. Успешно восстановил после бомбёжки здание ветлаборатории.

С 1950 по 2000 год работал в Ленинградском, затем Санкт-Петербургском ветеринарном институте (Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, Ветеринарном университете) — сначала как научный сотрудник. Стажировался в КНР, был ассистентом, доцентом, с 1967 по 2000 год избран профессором. А с 1970 по 2000 год заведовал кафедрой эпизоотологии и инфекционных болезней.

Валерий Урбан основал ленинградскую школу эпизоотологов и микробиологов, обогатил ветеринарную науку фундаментальными работами по туберкулезу, болезням молодняка, чумы и рожи свиней, сальмонеллезу и другим инфекциям животных и птиц, неоднократно оказывал всестороннюю помощь работникам животноводческих комплексов по организации противоэпизоотических мер.  

Скончался 7 августа 2001 года в Санкт-Петербурге.

В память о Заслуженном деятеле науки России в 2022 году открыта мемориальная доска на восстановленном под его руководством здании ветлаборатории (Станции по борьбе с болезнями животных) в Выборге.

Научная сфера 
Основные научные работы посвящены ветеринарии инфекционных болезней и эпизоотологии. Автор свыше 300 научных работ, 49 книг и брошюр.
 Внёс вклад в изучение иммунных глобулинов и разработку методов их применения при ряде инфекционных болезней.
 Занимался вопросами планирования ветеринарных мероприятий.
 Предложил новую классификацию инфекционных болезней молодняка.

Награды, премии, почётные звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994)
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Почёта (1999)

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения
 
 Подробная биография на сайте «Ветеринарная медицина»

Инфекционисты по алфавиту
Эпизоотологи по алфавиту
Инфекционисты СССР
Инфекционисты России
Эпизоотологи СССР
Эпизоотологи России
Доктора ветеринарных наук
Академики ВАСХНИЛ
Академики РАСХН
Персоналии:Выборг
Преподаватели Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины